Rávdurivier (Könkämä); rivier in Noord Zweden; zijrivier van de Könkämärivier;
Rávdurivier (Råst); rivier in Noord Zweden; zijrivier van de Råstrivier.